Black Jack Free Bet ist eine Variante des Kartenglücksspiels Black Jack, die von Geoff Hall erfunden wurde.

Regeln 
Alle Splits sind kostenlos. Ausgenommen sind in der Regel Splits von 10-10, da es aufgrund der Bildkarten mehr Karten mit dem Wert 10 gibt und es zu mehr Free-Bets käme, wenn diese geteilt würden. Splits von 10-10 sind daher meist entweder verboten oder kostenpflichtig (allerdings aus strategischer Sicht auch nicht sinnvoll). Alle Doubles von Händen mit 9, 10 oder 11 Punkten sind ebenfalls kostenlos. Andere Hände (insbesondere Soft hands) können ebenfalls verdoppelt werden; dafür ist jedoch (wie in den Standardregeln auch) ein zweiter Einsatz zu tätigen.

Erreicht der Dealer 22 Augen, so werden die noch im Spiel befindlichen Hände nicht ausgezahlt, sondern erhalten lediglich ihre Einsätze zurück. Ausnahme: Black Jacks gewinnen nach wie vor 3:2. Diese „Push-22-Regel“, auf die Geoff Hall ebenfalls das Patent besitzt, wird auch in Black Jack Switch angewendet. Sie gilt nur bei 22 Punkten als Hard hand. Hält der Dealer „soft 22“, also mit einem als 11 Augen gezählten Ass, darf der Dealer nicht die Push-22-Regel anwenden, sondern muss die Hand als 12 Augen behandeln und eine weitere Karte ziehen.

Der Dealer zieht normalerweise eine weitere Karte bei Soft-17. Jede Hand darf normalerweise dreimal geteilt werden (man kann also maximal 4 Hände spielen). Verdoppeln einer geteilten Hand ist erlaubt. Es werden 6 Kartendecks verwendet. Ein Black Jack wird in der Regel 3:2 ausgezahlt.

Bei einem kostenlosen Split oder Double (Free Bet) platziert der Dealer anstelle des sonst üblichen, zweiten Einsatzes einen speziellen Chip. Dieser hat keinen Geldwert, bei einem Sieg wird jedoch für jede dieser Free Bets ebenfalls der ursprüngliche Einsatz ausbezahlt. Dies bedeutet, dass es möglich ist, durch Teilen und/oder Verdoppeln mehrere Einsätze zu gewinnen; man verliert jedoch niemals mehr als einen Einsatz (ausgenommen man hat (kostenpflichtig) eine andere Hand als 9, 10 oder 11 verdoppelt).

Strategie 
Kostenlose Doubles von Hard hands mit 9, 10 oder 11 Augen sollten immer durchgeführt werden. Kostenlose Splits sollten ebenfalls immer durchgeführt werden, ausgenommen 5-5 (10 Augen; verdoppeln) und 10-10 (20 Augen; stehen bleiben). Kostenpflichtige Doubles von Soft hands sind seltener empfehlenswert als bei Standard-Black Jack. Die Strategie unterscheidet sich hier zwischen der ursprünglichen (bezahlten) Hand und den zusätzlichen Händen, die man durch Splits erhalten hat. In Letzteren sieht die optimale Strategie einige Soft hand doubles vor, die in der bezahlten Hand nicht sinnvoll sind.

Aufgeben (Surrender) ist normalerweise nicht möglich. Wenn Surrender angeboten wird, ändert sich die Strategie geringfügig gegenüber der Standard-Strategie: Auch bei Free Bet sollen Hände mit 15–17 Punkten gegen bestimmte Karten des Dealers aufgegeben werden, jedoch keine 8-8 und keine Soft hands.

Bankvorteil 
Der Bankvorteil von Black Jack Free Bet mit den oben genannten Regeln liegt bei 1,04 %. Damit ist Black Jack Free Bet für den Spieler erheblich nachteiliger als etwa Standard-Black Jack oder Black Jack Switch. Wird mit Late Surrender gespielt, verringert sich der Bankvorteil um 0,21 Prozentpunkte; bleibt der Dealer bei Soft-17 stehen, verringert er sich um 0,31 Prozentpunkte.

Nebenwette „Pot of Gold“ 
Viele Casinos, welche Black Jack Free Bet anbieten, bieten eine Nebenwette (Side-Bet) namens „Pot of Gold“ an. Je nachdem, wie viele Free Bet-Tokens der Spieler in seiner Hand erhält, erfolgt eine unterschiedliche Auszahlung (wie genau, unterscheidet sich zwischen den einzelnen Casinos). Maximal möglich sind 7 Free-Bets, nämlich durch drei Splits und anschließende Verdopplung in allen vier Händen. Eine mögliche Auszahlungstabelle ist:

Mit der angegebenen Auszahlungstabelle hat die Pot of Gold-Side-Bet einen Bankvorteil von etwa 5,77 % und ist damit erheblich nachteiliger als das eigentliche Spiel. Der Bankvorteil kann leicht reduziert werden, indem man zwei Fünfer teilt, statt sie zu verdoppeln, was jedoch für das Hauptspiel nachteilig wäre.

Einzelnachweise 

Kartenspiel mit traditionellem Blatt
Glücksspiel
Casinospiel